Бори́с Степа́нович Чернышёв (11 (23(4?)) апр. 1896, Москва — 4 сентября 1944, там же) — советский историк философии, специалист по античной философии и немецкому классическому идеализму конца XIX — начала XX веков,  (с 1942(3?)), профессор (с 1938). Заведующий кафедрами истории философии МИФЛИ и МГУ (1940—1944), декан философского факультета МГУ (1943).

Биография 
Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1920).

В 1928 году окончил аспирантуру исследовательского Института научной философии РАНИОН, где учился с 1924 года. В качестве диссертации защитил свою работу «Софисты», вышедшую на следующий год отдельным изданием (М., 1929).

С 1919 года вёл научно-исследовательскую и педагогическую работу в ряде вузов. С 1934 года преподавал в Моск. гос. ин-те истории философии и лит-ры (МИФЛИ), с 1938 года профессор, с 1940 года зав. кафедрой истории философии; с 1941 года — филос. ф-та МГУ (с объединением МИФЛИ с МГУ), с 1943 года — кафедра истории западной философии. Старший научный сотрудник Института философии АН СССР.

Кандидат философских наук (1937, без защиты диссертации). 3 июля 1942 года защитил свою работу о софистах в качестве докторской диссертации.

Член ВКП(б) с 1940 года. Учитель Э. В. Ильенкова.

Умер от инфаркта. Похоронен на Введенском кладбище.

Главные направления научных исследований — история античной философии, немецкого идеализма и новейшая итальянская философия.

Один из основных авторов труда «История философии» (т. 1—3, М., 1940-43). Ему принадлежат переводы с древнегреческого, латинского и немецкого языков.

Супруга — Анна Георгиевна Чернышёва (1903—1993). Сын — Владимир Борисович Чернышёв (1936—2014), учёный-энтомолог.

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте философского факультета МГУ
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 http://terme.ru/dictionary/1019130/word/chernyshev

Историки философии
Философы СССР
Переводчики СССР
Сотрудники Института философии РАН
Деканы философского факультета МГУ
Члены КПСС
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Введенском кладбище